Михаило-Архангельский храм — православный храм в селе Зирган Мелеузовского района Республики Башкортостан. Относится к Салаватской епархии Русской православной церкви.

Настоятель: протоиерей Уточкин Роман Леонидович. Адрес: 453880, Мелеузовский р-н, п. Зирган, ул. Советская, д. 128.

История 
Храм был одним из первых строений села Зирган. Расположен в центре села на середине Оренбургского тракта. Совершавшие неблизкий путь из Уфы до Оренбурга, они останавливались здесь, чтобы помолиться и набраться сил на вторую половину пути.

Российский император Александр I 15 сентября 1824 года проезжая по Оренбургской губернии посещал храм села Зирган.

Храм в Зиргане просуществовал до 30-х годов 20 века, а затем был закрыт.

Храм в селе Зирган начал восстанавливаться в 1999 году.

Есть в храме икона с мощами Александра Невского. Икона Александра Невского была подарена нашему храму Петербургской Александро-Невской Лаврой. В ней капсула с частичкой мощей святого; крест, который был на мощах святых в Софийском соборе в Великом Новгороде; икона — Скоропослушница. Точная копия афонской. Писана на Афоне, и освящена там — приложена к подлиннику.

Священники храма: С 1878 по 1884 год — Кречетов М., Федоров Д. К., с 1889 по 1903 год — Красносельцев В., Федоров Д. К., Паньшин М. Дмитриев А., с 1913 по 1915 год — Тихонов Г. Т., с 1917 года — Беркутов Д., с 1929 года — Пернов Ф.

При храме действует воскресная школа.

Духовенство 

 Настоятель храма - иерей Александр Загиров

Ссылки 
 http://www.arhangel.prihod.ru/

Примечания 

Зирган
Зирган
Здания и сооружения Мелеузовского района
Зирган